Die 20. Etappe der Tour de France 2016 wurde am 23. Juli 2016 ausgetragen. Sie führte über 146,5 Kilometer von Megève nach Morzine. Es gab eine Bergwertung der zweiten Kategorie, zwei Bergwertungen der ersten und eine der Hors Catégorie sowie einen Zwischensprint in Le Grand-Bornand nach 33,5 Kilometern.

Punktewertungen

Bergwertungen

Weblinks 

 20. Etappe der Tour de France 2016
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 20
201620
Sportveranstaltung in Megève
Sportveranstaltung in Morzine